

Населені пункти та їхні частини
 Ощивільк — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ощивільк — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Ощивільк — частина села Смардзев у гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ощивільк — частина села Росьле в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки